Янико́й — название населённых пунктов в России:

 Яникой — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
 Яникой — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.
 Яникой — вариант названия исчезнувшего села Улановка в Первомайском районе Крыма.